etDieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2009 in Ägypten. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Ägypten

Italien

Paraguay

Trinidad und Tobago

Gruppe B

Nigeria

Spanien

Tahiti

Venezuela

Gruppe C

Deutschland

Kamerun

Südkorea

Vereinigte Staaten

Gruppe D

England

Ghana

Uruguay

Usbekistan

Gruppe E

Australien

Brasilien

Costa Rica

Tschechien

Gruppe F

Honduras

Südafrika

Ungarn

Vereinigte Arabische Emirate

Weblinks 
 Offizielle Spielerliste der FIFA (PDF-Datei; 597 kB)

Kader 2009
Kaderliste